Iran podzielony jest na 31 ostanów (prowincji, ostan – w liczbie mnogiej ostanha).

Ostany Iranu 
Stan w październiku 2014:

Najmłodszym z ostanów (stan w październiku 2014) jest Alborz, który za zgodą parlamentu w 2010 stał się 31. ostanem Iranu.

Ostany dzielą się na podprowincje (powiaty) zwane shahrestan (pers. شهرستان  shahrestān) na te z kolei na gminy miejskie zwane bakhsh (pers. بخش bakhsh) i wiejskie zwane dahestan (pers. دهستان dehestān).

Przypisy